Иван Титков:
 Титков, Иван Васильевич (1905—1993) — советский и российский живописец и график, народный художник РСФСР.
 Титков, Иван Филиппович (1912—1982) — Герой Советского Союза.